Il campionato di Serie D 1968-69 fu la diciannovesima edizione del campionato interregionale di calcio di quarto livello disputata in Italia.

Avvenimenti

Novità nel Regolamento Organico 
La normativa F.I.G.C. fu variata all'inizio della stagione sportiva 1968-1969 per ridurre le gare di spareggio a carico della Lega o del Comitato Regionale competente.

Fu variato l'articolo 23 del Regolamento Organico che al punto d già stabiliva l'effettuazione di una gara di spareggio in campo neutro fra due squadre con eventuale sorteggio da effettuare con l'arbitro sul campo, mentre il punto e stabiliva l'effettuazione di un girone con gare di spareggio tutte in campo neutro nel caso di tre o più squadre con eventuale sorteggio da effettuare nella sede della Lega competente in caso di ulteriore parità di punti conseguiti nella classifica finale.

All'articolo 23 fu dunque aggiunto il comma f che così fu formulato:

Tutti i pari merito in cui non si doveva attribuire un titolo sportivo non sono da regolarsi con la differenza reti generale perché il regolamento organico non lo prevedeva in alcun comma perciò le altre squadre a pari punti vanno considerate classificate a pari merito, così come applicato dal 1942 quando fu tolto il quoziente reti: con la posizione di classifica più alta senza considerare la differenza reti anche se i giornali la prendevano in considerazione e la evidenziavano.

Girone A

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1969-1970.
      Retrocesso in Promozione 1969-1970.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Il Casale è poi stato riammesso.

Calendario

Girone B

Classifica finale 
Il San Secondo è una società di San Secondo Parmense (PR), la S.S. Leoncelli di Vescovato (CR).

Legenda:
      Promosso in Serie C 1969-1970.
      Retrocesso in Promozione/Prima Categoria 1969-1970.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone C

Classifica finale 
L'U.S. Clodia era una società di Chioggia (VE), l'Alense di Ala (TN).

Legenda:
      Promosso in Serie C 1969-1970.
      Retrocesso in Promozione/Prima Categoria 1969-1970.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone D

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1969-1970.
      Retrocesso in Promozione 1969-1970.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone E

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1969-1970.
      Retrocesso in Promozione 1969-1970.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La Lucchese è stata promossa dopo aver vinto lo spareggio in campo neutro contro l'ex aequo Sarzanese.

Risultati

Spareggio promozione

Girone F

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1969-1970.
      Retrocesso in Promozione/Prima Categoria 1969-1970.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone G

Classifica finale 
La Sessana è una società di Sessa Aurunca (CE).

Legenda:
      Promosso in Serie C 1969-1970.
      Retrocesso in Promozione/Prima Categoria 1969-1970.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Il Sorrento è stato promosso dopo aver vinto lo spareggio in campo neutro contro l'ex aequo Turris.

Risultati

Spareggio promozione

Girone H

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1969-1970.
      Retrocesso in Prima Categoria 1969-1970.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone I

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1969-1970.
      Retrocesso in Prima Categoria 1969-1970.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note 

Calcio nel 1968
Calcio nel 1969
1968